La Medaglia di Re (« médaille du roi » en français) est un tournoi de football créé en 1900 et portant le nom du roi d'Italie Humbert  d'Italie, assassiné le .

1900

1901

1902 

Invaincu en trois années de compétition, le Milan Cricket and Foot-Ball Club conserve définitivement la Medaglia di Re.

Note

Lien externe 
  La Medaglia di Re sur RSSSF.

Compétition de football disparue en Italie
Football en 1900
Football en 1901
Football en 1902
1900 en Italie
1901 en Italie
1902 en Italie